Фертёсентмиклош () — город в Шопрон-Фертёдском районе медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия. Население — 3891 человек (2012). Подавляющее большинство населения — венгры (98,3 %), преобладающее вероисповедание — римо-католики (92,8 %).

Город стоит на автодороге M85 Шопрон — Дьёр и параллельной ей железной дороге. Рядом с городом расположен небольшой аэропорт. Через город протекает небольшая река Иква, на которой вокруг города создана сеть мелиоративных каналов. Главные достопримечательности города — церковь Святого Николая (1725 год) и несколько старинных уличных скульптур: Дева Мария с Младенцем, Пьета, Христос на кресте.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт